Iven Austbø (ur. 22 lutego 1985 w Stavanger) – norweski piłkarz grający na pozycji bramkarza w norweskim klubie piłkarskim Viking Stavanger.

Kariera 
Karierę piłkarską rozpoczął w wieku 18 lat, w 2003 roku w Viking Stavanger. 16 sierpnia 2006 zadebiutował w reprezentacji Norwegii U-21 w piłce nożnej. W 2008 roku dołączył do Stabæk Fotball. W tym samym roku został mistrzem Norwegii w piłce nożnej. W 2011 roku przeszedł do Sandefjord Fotball. W 2014 roku został zawodnikiem Viking Stavanger.

Przypisy 

Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Stavanger
Norwescy piłkarze
Piłkarze Viking FK
Piłkarze Sandefjord Fotball
Piłkarze Stabæk Fotball
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019